Der Camparini Gioielli Cup 2010 war ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. Juni 2010 in Reggio nell’Emilia stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 236 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 179 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 327 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Reggio nell’Emilia